

Musica 
 Faking It – singolo di Calvin Harris del 2017

Cinema 
 Faking It – serie televisiva britannica
 Faking It - Più che amiche – serie televisiva statunitense prodotta dal 2014 al 2016

Pagine correlate 
Fakin' It